Die Women’s Open Malaysia 1993 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Kuala Lumpur. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 19. bis 25. April 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Kuala Lumpur